Artek puede referirse a:
Artek, campamento infantil y juvenil ruso.
Artek (muebles), fundada por Alvar Aalto, Aino Aalto, Maire Gullichsen y Nils-Gustav Hahl.
(1956) Artek, un asteroide del cinturón de asteroides.
Arctic Technology Centre, centro educativo groenlandés.